Ізабела II (; 10 жовтня 1830, Мадрид, Іспанія — 9 квітня 1904, Париж, Франція) — королева Іспанії (з 1833 року, з 1837 — перший конституційний монарх країни), дочка Фернандо VII і Марії Христини Неаполітанської.

Біографія
Вступила на престол унаслідок скасування її батьком салічного закону. У перші роки правління малолітньої королеви (уряд якої очолювали іспанські ліберали, що дали в 1837 році країні конституцію) престол намагався захопити її дядько Дон Карлос Старший, що почав першу карлістську війну.

За розпорядженням Ізабели в Мадриді був збудований Королівський театр у 1850 році.

Повалена в 1868 році, після чого покинула країну. У 1870 році в еміграції відмовилася від прав на престол на користь свого сина, що став у 1874 королем Альфонсом XII. За часів правління сина та онука продовжувала жити в Парижі, де й померла.

Примітки

Література 
 Barton, Simon. A History of Spain (2009) excerpt and text search
 Carr, Raymond, ed. Spain: A History (2001) excerpt and text search
 Esdaile, Charles J. Spain in the Liberal Age: From Constitution to Civil War, 1808—1939 (2000) excerpt and text search

Бурбони
Скинуті монархи
Люди на марках
Дами ордена Зоряного хреста